Frontale ima više značenja:
 Frontale, Macerata
 Frontale, Sondrio